Ottenbach – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Ottenbach – miejscowość w Szwajcarii